Questa è la rosa della stagione 2012/2013 dell'SC Bern.

Roster

Voci correlate 
Schlittschuh Club Bern

2013